Satuek (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 109.221 de locuitori și o suprafață de 803,0 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 190 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Khaen Dong district.

Amphoe în provincia Buriram